European Champions League – competizione di pallavolo maschile
 European Champions League – competizione di pallavolo femminile
 European Champions League – competizione di tennistavolo